Jekatierinowka () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:
 Jekatierinowka – wieś w obwodzie astrachańskim
 Jekatierinowka – chutor w obwodzie biełgorodzkim
 Jekatierinowka – wieś w Kraju Krasnodarskim
 Jekatierinowka – wieś w Kraju Krasnojarskim
 Jekatierinowka – chutor w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Jekatierinowka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Jekatierinowka – wieś w rejonie lgowskim obwodu kurskiego
 Jekatierinowka – wieś w rejonie manturowskim obwodu kurskiego
 Jekatierinowka – wieś w rejonie sowietskim obwodu kurskiego (sielsowiet manturowski)
 Jekatierinowka – wieś w rejonie sowietskim obwodu kurskiego (sielsowiet niżniegrajworonski)
 Jekatierinowka – wieś w rejonie sowietskim obwodu kurskiego (sielsowiet sowietski)
 Jekatierinowka – wieś w obwodzie leningradzkim
 Jekatierinowka – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Jekatierinowka – wieś w obwodzie wołgogradzkim

Zobacz także 
 Jekaterynburg – miasto w obwodzie swierdłowskim

Strony ujednoznaczniające